Arythmie peut faire référence  à :

Divers 

 Arythmie : terme médical désignant une maladie cardiaque provoquée par des troubles du rythme cardiaque.
 Arythmie : film russe de Boris Khlebnikov